Бітца () — назва кількох географічних об'єктів у Москві і Московській області:
 Бітца — річка в Москві, притока Пахри.
 Бітца — селище в Ленінському міському окрузі Московської області.
 Бітца — залізнична платформа Курського напрямку Московської залізниці.
 «Бітца» — державна бюджетна установа міста Москви Департаменту спорту міста Москви.
 Бітцівський ліс — природно-історичний парк, один з найбільших у Москві.